Who Is It puede referirse a:

 Who Is It, canción de Michael Jackson;
 Who is It, canción de Björk; o
 Who Is It?, canción de Talking Heads.